Леопард — одна з вернакулярних назв виду хижих котовидих ссавців з роду пантер.
 Леопард — вернакулярна назва роду хижих котовидих ссавців.
 Леопард — історична кіноепопея Лукіно Вісконті, знята у 1962 році.
 Леопард — гербова фігура у геральдиці.

Leopard 
 Leopard 1 — основний бойовий танк розроблений та виготовлявся в Західній Німеччині.
 Leopard 2 — основний бойовий танк, наступник танка Leopard 1
 Nissan Leopard — лінійка розкішних спортивних автомобілів
 Mac OS X Leopard — операційна система компанії Apple Computer
 Mac OS X Snow Leopard — операційна система компанії Apple

Див. також 
 Полоз леопардовий — неотруйна змія з родини Полозові (Colubridae).
 Золотий леопард — головний приз Міжнародного кінофестивалю у Локарно
 Орден леопарда — найвища нагорода в Демократичній Республіці Конго